Короле́вский ко́декс (; , букв. — «Королевская книга») — древнеисландская рукопись, в которой сохранилась Старшая Эдда, и которая является основным источником для большинства содержащихся в ней поэм. Условное обозначение — GKS 2365 4to. В научных текстах, эта рукопись обычно сокращается, как [R] для , или [K] для .

Описание 
Cōdex Rēgius имеет размер 19 на 13 см и состоит из 45 веленевых листов, ещё 8 листов были утеряны. Из 31 сохранившейся песни, 11 принято выделять, как песни о богах, в то время, как остальные 20 называют эпическими песнями или песнями о героях..

Кодекс написан приблизительно в 1270-х годах, однако содержание гораздо старше. На основе палеографических данных полагают, что рукопись Старшей Эдды была полностью написана одним автором в Исландии вероятно в середине XIII века на основании оригинальных протографов. При этом автор неизвестен, хотя есть признаки того, что автором. а скорее компилятором может являться Сэмунд Сигфуссон (1056—1133).

О рукописи не было ничего известно до 1643 года, когда во владение ею вступил Бриньольфур Свейнссон, епископ Скаулхольта. В 1662 году он подарил её королю Дании Фредерику III, откуда и пошло название.

Долгое время рукопись хранилась в Королевской библиотеке в Копенгагене. 21 Апреля 1971 года его морем в сопровождении военного эскорта вернули на историческую родину в Рейкьявик, где он был передан , и где хранится сейчас.

Содержание 
 Песни о богах

 Песни о героях

Великая лакуна 
Утраченные листы известные, как великая лакуна, содержали бы последнюю часть «Речей Сигрдривы» и большую часть «Песни о Сигурде». То что осталось от последнего стихотворения состоит из 22 строф так называемого «Отрывка Песни о Сигурде». По мнению , оригинальный размер «Песни о Сигурде» должен был быть более чем в 250 строф.

Утраченный оригинальный рассказ сохранился в «Саге о Вёльсунгах» в виде прозы с четырьмя поэтическими строфами.

Лакуна стала источником вдохновения для английского писателя Д. Р. Р. Толкиена (1892—1973), который пытался пересказать потерянные стихи драмы.

GKS 2367 4to 

Одна из четырёх рукописей Младшей Эдды (GKS 2367 4to) также известна под названием . Рукопись состоит из 55 пергаментных страниц, и датируется началом XIV века. GKS 2367 4to была частью одного и того же дара епископа Бриньольфура к Фредерику III, что и рукопись GKS 2365 4to. Эта часть Королевского кодекса была возвращена Исландии в 1985 году, где храниться в Институте исландских исследований имени Арни Магнуссона.

GKS 1157 fol. 
Рукопись GKS 1157 fol., содержащая почти полный текст исландского судебника «», также носит название  или  и хранится в Королевской библиотеке Дании в Копенгагене.

Примечания

Ссылки 
 Факсимильные копии рукописей GKS 2365 4to и GKS 2367 4to
 Codex Regius L (019)

Рукописи XIII века
Рукописи